Plaats in Indonesië
 Tanjung Pinggir (Siantar Martoba), een plaats in het bestuurlijke gebied Pematang Siantar in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Pinggir (Sekupang), een plaats in het bestuurlijke gebied Batam in de provincie Riouwarchipel